|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Charleston van 2017 vond plaats van 3 tot en met 9 april 2017 in de Ameri­kaanse stad Charleston. Het was de 45e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravel­banen.

Het toernooi van 2017 trok 85.553 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Sloane Stephens kon vanwege een voetblessure haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Madison Keys kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Darja Kasatkina uit Rusland won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Letse Jeļena Ostapenko in twee sets. Het was de eerste WTA-titel van haar carrière. Beide finalistes waren onder de twintig jaar – dit was de eerste tienerfinale op het WTA-circuit sinds het toernooi van Linz in 2009, toen Yanina Wickmayer Petra Kvitová versloeg.

De Nederlandse Kiki Bertens was als zevende geplaatst – zij bereikte de derde ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door Mirjana Lučić-Baroni.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in de match-tiebreak. Het was hun tiende gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daar­naast vijftien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Charleston 2017
Charleston